

Ciencia
 Terminología Histológica (TH), estándar internacional de terminología histológica humana.
 Torio, elemento químico de número 90, sustancia radiactiva (actínido).
 Tony Hernández, político, narcotraficante y exdiputado hondureño.

Música
 Tokio Hotel, banda de pop rock de origen alemán.Bangkok hotel
DEPORTES futbolísticas Football nfl
Liga BBVA mx español
Transportes￼￼

Siglas